Steggoa är ett släkte av ringmaskar. Steggoa ingår i familjen Phyllodocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Havsborstmaskar
Steggoa